Представлением алгебры Ли (точнее, линейным представлением алгебры Ли) называется гомоморфизм из алгебры Ли  в полную линейную алгебру преобразований некоторого векторного пространства 
 .
Под гомоморфизмом алгебр Ли подразумевается такое отображение, что  для любых . При этом алгебра Ли  и векторное пространство  должны быть над одним и тем же полем .

Примеры представлений алгебр Ли 
Важным примером представления является присоединённое представление алгебры Ли . Это представление сопоставляет элементу  оператор , действующий на элементы из  по правилу .

См. также 
Представление группы

Литература 
 Хамфрис Дж. Введение в теорию алгебр Ли и их представлений —  МЦНМО, 2003

Теория представлений
Группы Ли
Алгебры Ли